

Astronomia
 3480 Abante – asteroide della fascia principale

Geografia
 Abante – fiume dell'Albania caucasica

Mitologia 
 Abante – personaggio della mitologia greca. Re di Argo e figlio di Ipermnestra. Appare anche in Virgilio (Eneide, III 286)
 Abante – personaggio della mitologia greca, figlio di Poseidone
 Abante – personaggio della mitologia greca, figlio di Celeo
 Abante – personaggio della mitologia greca, figlio di Melampo
 Abante – personaggio della mitologia greca, un centauro che partecipò alle nozze di Piritoo
 Abante – personaggio della mitologia greca, figlio di Euridamante e fratello di Polido
 Abante – personaggio della mitologia greca. Un compagno di Perseo
 Abante – personaggio della mitologia greca. Schierato con Tebe contro i sette contro Tebe fu ucciso con i figli Cidone ed Argo
 Abante – personaggio della mitologia greca. Un auriga tebano che fu punto con il veleno da Fere e lasciato morire agonizzante
 Abante – personaggio della mitologia greca. Un servo che avvisò Licomede dello sbarco di Odisseo sull'isola di Sciro
 Abante – personaggio della mitologia greca. Difensore di Troia ucciso da Stenelo
 Abante – personaggio della mitologia greca. Un compagno di Diomede trasformato in un cigno da Afrodite

Personaggi storici
 Abante – ammiraglio di Licinio

Altri progetti